Guelmim (stad), stad in Marokko
 Guelmim (provincie), provincie in Marokko